Siebenmann ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Siebenmann (1852–1928), Schweizer Mediziner, Otorhinolaryngologe, Klinikleiter, Hochschullehrer und Autor
 Gustav Siebenmann (* 1923), Schweizer Literaturwissenschaftler und emeritierter Hochschullehrer
 Laurent Siebenmann (* 1939), kanadisch-französischer Mathematiker
 Manuel Siebenmann (* 1959), deutsch-schweizerischer Regisseur, Autor und Dramaturg
Rudolf Siebenmann (1922–2018), Schweizer Pathologe und Hochschullehrer